Знак отличия «За наставничество» — государственная награда Российской Федерации.

История награды 
Знак отличия «За наставничество» учреждён Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 2 марта 2018 года № 94 «Об учреждении знака отличия „За наставничество“».

Предложение об учреждении знака отличия поступило 14 февраля 2018 года от командира учебного лётного отряда «Аэрофлота» Николая Изосимова на форуме «Наставник», который проходил с участием В. В. Путина в Ново-Огареве.

Ряд авторов считает, что данная награда является возрождением существовавшего с 1981 года в РСФСР почётного звания «Заслуженный наставник молодёжи РСФСР», которое было установлено по рекомендации органов Союза ССР. Так, положение о Знаке отличия «За наставничество» практически дословно копирует положение о почётном звании «Заслуженный наставник молодёжи РСФСР».

Положение о знаке отличия 
Знаком отличия «За наставничество» награждаются лучшие наставники молодёжи из числа высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет:
 в содействии молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении;
 в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков;
 в оказании постоянной и эффективной помощи молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы;
 в проведении действенной работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции.

Знак отличия «За наставничество» носится на правой стороне груди и располагается после знака отличия «За благодеяние».

Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается ношение миниатюрной копии знака отличия «За наставничество». Миниатюрная копия знака отличия «За наставничество» носится на левой стороне груди.

При ношении на форменной одежде ленты знака отличия «За наставничество» на планке она располагается после ленты знака отличия «За благодеяние».

Описание знака отличия 
Знак из серебра с позолотой. Он представляет собой круглую медаль диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.

На лицевой стороне знака, в нижней части, изображено восходящее солнце. На фоне солнечных лучей расположены стилизованные символические изображения знака атома, книги, шестеренки, циркуля и лиры серебристого цвета. По окружности знака — венок из пшеничных колосьев золотистого цвета.

На оборотной стороне знака — рельефная надпись: «За наставничество» и номер знака отличия.

Знак при помощи кольца соединяется с лентой, уложенной бантом.

Лента шелковая, муаровая, алого цвета с золотистой каймой по краям. Ширина ленты — 24 мм, ширина золотистой каймы — 2 мм. Расстояние от каймы до края ленты — 2 мм.

Миниатюрная копия знака носится на ленте, уложенной бантом. Диаметр знака — 16 мм, ширина ленты — 12 мм.

При ношении на форменной одежде ленты знака отличия «За наставничество» используется планка высотой 8 мм, ширина ленты — 24 мм.

Награждения

2018 год (8 человек) 
 Варухин, Николай Геннадьевич (15 марта 2018 года, № 107) — директор государственного областного автономного учреждения дополнительного образования «Морской центр капитана Варухина Н. Г.», Новгородская область.
 Котельников, Геннадий Петрович (15 марта 2018 года, № 107) — ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский университет».
 Шалыто, Анатолий Абрамович (15 марта 2018 года, № 107) — главный научный сотрудник кафедры «Компьютерные технологии» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики».
 Нечаев, Алексей Геннадьевич (25 октября 2018 года, № 608) — учредитель и член Совета благотворительного фонда поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ», президент открытого акционерного общества «Фаберлик», город Москва.
 Бармаков, Юрий Николаевич (13 ноября 2018 года, № 656) — первый заместитель научного руководителя федерального государственного унитарного предприятия Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова, город Москва
 Иванникова, Татьяна Ивановна (27 декабря 2018 года, № 756) — начальник учебного пункта акционерного общества «Разрез Березовский», Красноярский край.
 Пугачёв, Николай Николаевич (27 декабря 2018 года, № 756) — машинист бульдозера акционерного общества «Разрез Назаровский», Красноярский край.
 Шабловский, Александр Константинович (27 декабря 2018 года, № 756) — монтёр пути филиала акционерного общества «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова», Красноярский край.

2019 год (35 человек) 
 Бутова, Нина Васильевна (10 января 2019 года, № 5) — заместитель директора областного бюджетного учреждения социального обслуживания "Новгородский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток».
 Новичков, Константин Валентинович (10 января 2019 года, № 5) — дозировщик горячего возврата публичного акционерного общества «Северсталь», Вологодская область.
 Вайс, Светлана Александровна (27 февраля 2019 года, № 79) — начальник группы технического обучения отдела технического контроля и конструкторско-технологического обеспечения управления муниципального унитарного предприятия «Горэлектротранс» города Барнаула Алтайского края.
 Черкасов, Алексей Владимирович (27 февраля 2019 года, № 79) — начальник цеха акционерного общества Алтайского вагоностроения, Алтайский край.
 Черновалова, Татьяна Петровна (27 февраля 2019 года, № 79) — инженер-технолог акционерного общества Алтайского вагоностроения, Алтайский край.
 Захарова, Раиса Алексеевна (28 марта 2019 года, № 132) — формовщик колбасных изделий открытого акционерного общества «Великоновгородский мясной двор», Новгородская область.
 Кермас, Римма Юрьевна (28 марта 2019 года, № 132) — осмотрщик вагонов эксплуатационного вагонного депо Инская Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Новосибирская область.
 Колмаков, Сергей Фёдорович (28 марта 2019 года, № 132) — советник отдела Управления по работе с ценностями Госфонда федерального казённого учреждения «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации», город Москва.
 Никишина, Татьяна Игоревна (28 марта 2019 года, № 132) — главный эксперт отдела Управления по работе с ценностями Госфонда федерального казенного учреждения «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации», город Москва.
 Николаева, Галина Яковлевна (28 марта 2019 года, № 132) — заместитель начальника отдела акционерного общества «Боровичский комбинат огнеупоров», Новгородская область.
 Патрушева, Светлана Анатольевна (28 марта 2019 года, № 132) — заместитель главного маркшейдера разрезоуправления «Новошахтинское» — филиала общества с ограниченной ответственностью «Приморскуголь», Приморский край.
 Тимохина, Марина Николаевна (28 марта 2019 года, № 132) — дежурный по железнодорожной станции Нева Санкт-Петербургского центра организации работы железнодорожных станций Октябрьской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», город Санкт-Петербург.
 Шевченко, Александр Дмитриевич (28 марта 2019 года, № 132) — механик сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза племзавода имени Ленина, Ставропольский край.
 Явленичев, Сергей Геннадьевич (28 марта 2019 года, № 132) — начальник смены акционерного общества «Апатит», Вологодская область.
 Звонков, Сергей Витальевич (29 мая 2019 года, № 240) — машинист экскаватора акционерного общества «Разрез Тугнуйский», Республика Бурятия.
 Чернышов, Николай Иванович (29 мая 2019 года, № 240) — учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ленская средняя общеобразовательная школа» Пермского края.
 Ерошенко, Галина Александровна (3 июля 2019 года, № 312) — главный научный сотрудник лаборатории федерального казённого учреждения здравоохранения «Российский научно-исследовательский противочумный институт „Микроб“», Саратовская область.
 Свиридов, Сергей Васильевич (3 июля 2019 года, № 312) — старший электромеханик участка связи и радиосвязи Ижевского регионального центра связи Нижегородской дирекции связи Центральной станции связи — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Пермский край.
 Смирнова, Нина Ивановна (3 июля 2019 года, № 312) — главный научный сотрудник лаборатории федерального казённого учреждения здравоохранения «Российский научно-исследовательский противочумный институт „Микроб“», Саратовская область.
 Топольницкий, Иван Леонидович (3 июля 2019 года, № 312) — водитель погрузчика автотранспортного объединения «ЦА ТК» Заполярного филиала публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания «Норильский никель», Красноярский край.
 Веремей, Виктор Иванович (9 августа 2019 года, № 373) — электрослесарь подземный шахты «Полысаевская» акционерного общества «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс.
 Егоренко, Эдуард Николаевич (9 августа 2019 года, № 373) — горнорабочий подземный шахты имени С. М. Кирова акционерного общества «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс.
 Морозов, Евгений Борисович (9 августа 2019 года, № 373) — подземный машинист горных выемочных машин шахты имени А. Д. Рубана акционерного общества «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс.
 Суворин, Вадим Викторович (9 августа 2019 года, № 373) — подземный электрослесарь шахты имени В. Д. Ялевского акционерного общества «СУЭК-Кузбасс», Кемеровская область — Кузбасс.
 Каюрин, Владимир Петрович (23 августа 2019 года, № 392) — начальник участка моторвагонного депо Санкт-Петербург — Московское Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», город Санкт-Петербург.
 Макеева, Антонина Ивановна (23 августа 2019 года, № 392) — мастер производственного обучения государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранский политехнический техникум».
 Пашков, Александр Николаевич (23 августа 2019 года, № 392) — заведующий кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко».
 Романенко, Сергей Яковлевич (23 августа 2019 года, № 392) — заведующий дневным стационаром Калужского филиала федерального государственного автономного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс „Микрохирургия глаза“ имени академика С. И. Фёдорова»", Калужская область.
 Староверов, Николай Вячеславович (23 августа 2019 года, № 392) — водитель автомобиля муниципального унитарного предприятия «Череповецкая автоколонна № 1456», Вологодская область.
 Штерн, Любовь Викторовна (4 октября 2019 года, № 479) — эксперт государственного казённого учреждения Тульской области «Экспертиза».
 Адамянц, Тигран Владимирович (21 октября 2019 года, № 506) — старший преподаватель кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».
 Калабекова, Людмила Урусхановна (21 октября 2019 года, № 506) — старший преподаватель кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».
 Козлова, Ирина Григорьевна (11 ноября 2019 года, № 546) — специалист по персоналу управления персоналом филиала публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС», Ярославская область.
 Яблоков, Юрий Иванович (11 ноября 2019 года, № 546) — слесарь-инструментальщик акционерного общества «Горевский горно-обогатительный комбинат», Красноярский край.
 Талагаев, Сергей Александрович (27 декабря 2019 года, № 622) — первый заместитель директора — главный инженер филиала публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» — «Волжская ГЭС», Волгоградская область.

2020 год (15 человек) 
 Беляков, Илья Владимирович (10 февраля 2020 года, № 102) — международный эксперт Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», город Москва.
 Каплатый, Дмитрий Викторович (10 февраля 2020 года, № 102) — заместитель директора департамента публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро», Красноярский край.
 Попков, Андрей Александрович (10 февраля 2020 года, № 102) — оператор станков с программным управлением акционерного общества «Новосибирский приборостроительный завод».
 Рудаков, Дмитрий Валерьевич (10 февраля 2020 года, № 102) — оператор технологических установок общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез», Пермский край.
 Егошкин, Валерий Евгеньевич (20 марта 2020 года, № 198) — Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке.
 Климова, Тамара Ефимовна (20 марта 2020 года, № 198) — ведущий специалист по обучению отдела по подбору и обучению персонала департамента по работе с персоналом обособленного подразделения общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Чайковский текстиль», Пермский край.
 Кухтин, Андрей Николаевич (16 апреля 2020 года, № 271) — машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Барнаул Западно-Сибирской дирекции тяги Дирекции тяги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Алтайский край.
 Сулиманов, Рушан Абдулхакович (24 апреля 2020 года, № 286) — заведующий отделением государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Новгородская областная клиническая больница».
 Малеев, Виктор Васильевич (8 июня 2020 года, № 380) — советник директора по научной работе федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии», город Москва.
 Гамоюнова, Ольга Викторовна (29 июня 2020 года, № 431) — начальник железнодорожного вокзала Тула-1 Московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Дирекции железнодорожных вокзалов — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Тульская область.
 Шустов, Олег Иванович (20 июля 2020 года, № 467) — взрывник рудника «Скалистый» Заполярного филиала публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания «Норильский никель», Красноярский край.
 Виниченко, Александр Степанович (21 сентября 2020 года, № 575) — слесарь-инструментальщик акционерного общества «Алтайский завод агрегатов», Алтайский край.
 Деревянченко, Владимир Петрович (21 сентября 2020 года, № 575) — преподаватель Екатеринбург-Сортировочного подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций Свердловской железной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
 Туманов, Дмитрий Александрович (21 сентября 2020 года, № 575) — директор государственного бюджетного учреждения «Республиканский Центр по поддержке творчески одарённых детей и молодёжи „Созвездие-Йолдызлык“», Республика Татарстан.
 Чуклина, Раиса Захаровна (21 сентября 2020 года, № 575) — архивист отдела Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа.

2021 год (17 человек) 
 Чегодаев, Виктор Борисович (29 марта 2021 года, № 182) — механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах Хабаровской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Дальневосточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Хабаровский край.
 Антипина, Людмила Дмитриевна (6 апреля 2021 года, № 195) — звукорежиссёр группы информационных телевизионных и радиовещательных программ территориального отделения в городе Нарьян-Маре филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» "Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Поморье», Ненецкий автономный округ.
 Коняева, Татьяна Николаевна (6 апреля 2021 года, № 195) — главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Издательский дом Ненецкого автономного округа».
 Батурин, Владимир Вячеславович (11 мая 2021 года, № 269) — директор краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства».
 Евстратова, Евгения Николаевна (11 мая 2021 года, № 269) — начальник отдела развития гражданской и муниципальной службы управления государственной службы и кадровой политики Правительства Ярославской области.
 Абдуллов, Рамиль Усманович (25 июля 2021 года, № 434) — аппаратчик пиролиза завода этилена публичного акционерного общества «Нижнекамскнефтехим», Республика Татарстан.
 Боголицын, Константин Григорьевич (25 июля 2021 года, № 434) — заведующий кафедрой федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова», Архангельская область.
 Меринов, Евгений Викторович (25 июля 2021 года, № 434) — слесарь дежурный и по ремонту оборудования филиала «Бачатский угольный разрез» акционерного общества "Угольная компания «Кузбассразрезуголь», Кемеровская область — Кузбасс.
 Рождественский, Владимир Владимирович (24 августа 2021 года, № 488) — советник президента акционерного общества «ТВЭЛ», город Москва.
 Бахтин, Сергей Анатольевич (1 октября 2021 года, № 558) — декан факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения», Новосибирская область.
 Валиуллина, Надежда Александровна (3 октября 2021 года, № 570) — работник животноводческого комплекса акционерного общества «Ненецкая агропромышленная компания».
 Горюнов, Алексей Фёдорович (3 октября 2021 года, № 570) — машинист-инструктор локомотивных бригад по контролю на линии эксплуатационного локомотивного депо Карасук Западно-Сибирской дирекции тяги Дирекции тяги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Новосибирская область.
 Мальцева, Елена Алексеевна (3 октября 2021 года, № 570) — дежурный по железнодорожной станции Пыть-Ях Сургутского центра организации работы железнодорожных станций Свердловской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
 Серов, Андрей Валентинович (14 октября 2021 года, № 590) — оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве акционерного общества «Апатит», Вологодская область.
 Смирнов, Валерий Леонидович (14 октября 2021 года, № 590) — начальник смены отделения Волховского филиала акционерного общества «Апатит», Ленинградская область.
 Недашковский, Эдуард Владимирович (8 ноября 2021 года, № 623) — профессор кафедры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северный государственный медицинский университет», Архангельская область.
 Сорогин, Сергей Николаевич (24 ноября 2021 года, № 671) — главный механик Серовского территориального участка Свердловской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Свердловская область.

2022 год (34 человека) 
 Григорьева, Татьяна Владимировна (21 февраля 2022 года, № 70) — старший электромеханик Ишимской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Тюменская область.
 Крюков, Роман Андреевич (21 февраля 2022 года, № 70) — водитель автобуса общества с ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2», Вологодская область.
 Савченко, Татьяна Александровна (21 февраля 2022 года, № 70) — учитель государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 3».
 Устинов, Владислав Михайлович (21 февраля 2022 года, № 70) — мастер участка пункта технического обслуживания грузовых вагонов станции Пермь-Сортировочная эксплуатационного вагонного депо Пермь-Сортировочная Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Пермский край.
 Фролов, Вячеслав Александрович (21 февраля 2022 года, № 70) — машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Пермь-Сортировочная Свердловской дирекции тяги Дирекции тяги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Пермский край.
 Баканова, Ирина Викторовна (18 апреля 2022 года, № 212) — директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания „Доверие“ в г. Димитровграде», Ульяновская область.
 Каширская, Ольга Петровна (18 апреля 2022 года, № 212) — главный специалист управления образования администрации муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области.
 Кононов, Сергей Борисович (18 апреля 2022 года, № 212) — главный инженер Свердловской дирекции снабжения Центральной дирекции закупок и снабжения — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Свердловская область.
 Лутфуллина, Юлия Фаритовна (18 апреля 2022 года, № 212) — учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Асекеевская средняя общеобразовательная школа» Асекеевского района Оренбургской области.
 Новиков, Виталий Евгеньевич (18 апреля 2022 года, № 212) — начальник Пресненского подразделения Московского учебного центра профессиональных квалификаций Московской железной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», город Москва.
 Шишкин, Иван Анатольевич (4 мая 2022 года, № 251) — машинист электровоза Кировского филиала акционерного общества «Апатит», Мурманская область.
 Баткар, Чайзатмаа Чоодуевна (18 мая 2022 года, № 290) — врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Республиканская детская больница».
 Воронин, Сергей Николаевич (18 мая 2022 года, № 290) — советник при ректорате федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный экономический университет», Свердловская область.
 Ворсин, Михаил Фёдорович (18 мая 2022 года, № 290) — дежурный по сортировочной горке железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Свердловская область.
 Дермер, Борис Викторович (18 мая 2022 года, № 290) — директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум».
 Квасникова, Лилия Алексеевна (18 мая 2022 года, № 290) — директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Красноярской средней общеобразовательной школы Илекского района Оренбургской области.
 Левина, Ирина Анатольевна (18 мая 2022 года, № 290) — директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж».
 Сиразитдинова, Алевтина Кыргысовна (18 мая 2022 года, № 290) — врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Республиканский онкологический диспансер».
 Феджова, Ольга Михайловна (18 мая 2022 года, № 290) — мастер производственного обучения государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранский политехнический техникум».
 Монгуш, Херелмаа Дагбаевна (20 июня 2022 года, № 385) — руководитель регионального сосудистого центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Республиканская больница № 1».
 Агафонова, Ирина Михайловна (15 июля 2022 года, № 456) — начальник отдела Сургутской дистанции гражданских сооружений Свердловской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Свердловской железной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
 Атаманов, Сергей Викторович (15 июля 2022 года, № 456) — машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Курск-Сортировочный Московской дирекции тяги Дирекции тяги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Курская область.
 Карасев, Роман Евгеньевич (15 июля 2022 года, № 456) — начальник пожарноспасательной службы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет», Ростовская область.
 Фомина, Галина Григорьевна (15 июля 2022 года, № 456) — консультант исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области», председатель Общественной палаты Тульской области.
 Малова, Наталья Анатольевна (25 августа 2022 года, № 572) — начальник санитарно-промышленной лаборатории центра аналитики и контроля качества Волховского филиала акционерного общества «Апатит», Ленинградская область
 Царский, Сергей Николаевич (7 октября 2022 года, № 713) — преподаватель-организатор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 23 города Благовещенска», Амурская область
 Герасимов, Юрий Владимирович (12 октября 2022 года, № 732) — водитель автобуса общества с ограниченной ответственностью «ЛогистикаСервис», Самарская область
 Завьялов, Алексей Егорович (12 декабря 2022 года, № 910) — заведующий отделением краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства».
 Литуева, Татьяна Петровна (12 декабря 2022 года, № 910) — главная медицинская сестра акционерного общества «Санаторий «Россия», Алтайский край.
 Новиков, Сергей Анатольевич (12 декабря 2022 года, № 910) — мастер по добыче нефти, газа и конденсата Куединского нефтегазопромысла общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Пермский край.
 Новиков, Сергей Владимирович (12 декабря 2022 года, № 910) — мастер участка производства Минераловодского территориального участка Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Кабардино-Балкарская Республика.
 Староверов, Владимир Александрович (12 декабря 2022 года, № 910) — преподаватель кафедры военного учебного центра при федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский федеральный университет», Красноярский край.
 Страдзе, Нина Яковлевна (12 декабря 2022 года, № 910) — врач краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника № 2, г. Барнаул», Алтайский край.
 Овсянникова, Наталья Николаевна (30 декабря 2022 года, № 980) — старший инженер отделения центральной лаборатории акционерного общества «Уралэлектромедь», Свердловская область.

2023 год  (11 человек) 
 Деревягина, Вера Евгеньевна (26 января 2023 года, № 37) — старший мастер государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище».
 Карлихин, Юрий Владимирович (26 января 2023 года, № 37) — электросварщик аргонодуговой сварки акционерного общества «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения», Московская область.
 Шихова, Елена Алексеевна (26 января 2023 года, № 37) — оператор поста управления стана горячей прокатки публичного акционерного общества «Северсталь», Вологодская область.
 Громов, Виктор Валентинович (11 февраля 2023 года, № 81) — начальник цеха дирекции по производству общества с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», Алтайский край.
 Стариков, Сергей Валентинович (11 февраля 2023 года, № 81)— заведующий отделом госудаственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Бюро судебно-медицинской экспертизы».
 Окулова, Нина Юрьевна (27 февраля 2023 года), Кировская область.
 Плеснёв, Александр Юрьевич (27 февраля 2023 года) — педагог дополнительного образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижегородская кадетская школа», спасатель поисковоспасательной службы федерального государственного казённого учреждения «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России».
 Чебакова, Наталья Юрьевна (27 февраля 2023 года) — член Омской местной общественной организации «Совет ветеранов педагогического труда».
 Чешаева, Нина Георгиевна (27 февраля 2023 года), Кировская область.
 Бушуева, Светлана Изосимовна (28 февраля 2023 года) — преподаватель государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ненецкого автономного округа «Детская школа искусств».
 Коткин, Василий Анисимович (28 февраля 2023 года) — старший машинист двигателей внутреннего сгорания жилищно-коммунального участка «Несь» муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис», Ненецкий автономный округ.

См. также 
Награждённые знаком отличия «За наставничество»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Государственные награды Российской Федерации // Знак отличия «За наставничество»
 SAMMLER.ru // Знак отличия «За наставничество»